è una località del Brabante, sulla frontiera tra i Paesi Bassi e il Belgio. È divisa da una complessa linea di frontiera costituita da numerose enclavi e exclavi definita attraverso parcelle e proprietà individuali nelle municipalità di:
 Baarle-Hertog (Belgio)
 Baarle-Nassau (Paesi Bassi)

 Baarle è anche il nome di un villaggio del distretto di Drongen, nel comune di Gand (Belgio).